Band-e Qarghah är en dammbyggnad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kabul, i den nordöstra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Band-e Qarghah ligger  meter över havet.

Terrängen runt Band-e Qarghah är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Mangal Khūlah,  meter över havet,  kilometer väster om Band-e Qarghah. Runt Band-e Qarghah är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kabul,  kilometer öster om Band-e Qarghah. 

Trakten runt Band-e Qarghah består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Kabul (provins)